Newark peut désigner :

Toponymes

Newark-on-Trent, ville du Nottinghamshire
 Newark (circonscription britannique), circonscription électorale de Newark
 Newark and Sherwood, district non-métropolitain de Newark and Sherwood

Newark, ancien nom de Niagara-on-the-Lake

Newark (Arkansas), ville dans l'État d'Arkansas ;
 Newark (Californie), ville dans l'État de la Californie ;
 Newark (Delaware), ville dans l'État du Delaware ;
 Newark (Illinois), un village de l'Illinois ;
 Newark (New Jersey), ville dans l'État du New Jersey ;
 Newark (New York), ville dans l’État de New York ;
 Newark (Ohio), ville dans l'État de l'Ohio ;
 Newark, une ville au Texas ;
 Newark, une ville dans le Vermont ;
 Newark (Wisconsin), ville dans l'État du Wisconsin ;
 Newark Bay, baie située principalement dans le New Jersey et pour une petite partie dans l'État de New York.

Aéroport 
 Aéroport international Liberty de Newark (EWR), l'aéroport international de Newark, New Jersey

Homonymie de localités
Homonymie de localités aux États-Unis